Ибрагимли () — азербайджанская фамилия. Происходит от имени Ибрагим, производного от Авраам.

Известные носители 
 Ибрагимли, Фазаил Фейруз оглу (род. 1951) — вице-спикер Национального Собрания Азербайджанской Республики, депутат I, II, III, IV и V созывов Национального Собрания.
 Ибрагимли, Халаддин Джалал оглы (род. 1958, Дманиси) — азербайджанский профессор, кандидат педагогических наук, доктор исторических наук, профессор.

См. также 
 Ибрагим
 Ибрагимов
 Ибрагимович